Слива китайская 'Скороплодная' — универсальный, зимостойкий, самобесплодный сорт сливы китайской раннего срока созревания.

Происхождение

Районирование 
Включён в Государственный реестр с 1965 года по Центральному (Московская область), Центрально-Чернозёмному (Орловская область) и Дальневосточному (Приморский край) регионам.

Биологическое описание 
Дерево среднерослое (высота 3—3,5 м), крона веерообразная, по другим данным округло-раскидистая, густота и облиствённость средние. Побеги красно-коричневые, голые. Почки маленькие, отклонённые от побега.

Листовая пластинка удлинённо-обратнояйцевидная, окраска светло-зелёная, толщина средняя, поверхность волнистая, опушение сверху и снизу отсутствует, край двоякогородчатый. Черешок средней длины, имеет желёзки.

Цветки белые, лепестки слегка сомкнуты, тычинок — 24, рыльце пестика располагается выше тычинок, завязь голая, чашечка чашевидной формы, цветоножка средней длины, голая. Тип цветения и плодоношения на букетных веточках.

Плоды округлые, массой 20 г, по другим данным 25—28 г, основная окраска жёлтая, покровная красная, более интенсивная на солнечной стороне плода. Опушение отсутствует, форма верхушки и основания округлые, воронка у основания мелкая, брюшной шов развит слабо. Мякоть жёлтая, консистенция тонковолокнистая, плотность средняя, сочность выше средней. Длина плодоножки средняя. Косточка крупная, округло-овальная, массой 0,7 г, от массы плода составляет 3,5 %, полу отделяется или не отделяется. Внешний вид плодов хороший. Сахаристость средняя. Аромат мякоти сильный. Дегустационная оценка вкуса свежих плодов — 4—4,4(4,5) балла. Отрыв плода от плодоножки сухой. Химический состав кожицы и мякоти: содержание сухих веществ — 13,5 %, свободных кислот — 2,21 %, суммы сахаров — 8,78 %, витамина. С — 10,3 мг/100 г. Кожица толстая, плотная.

Транспортабельность средняя. Хозяйственное назначение сорта — десертный, согласно другому источнику — универсальный.

В культуре 
Сроки цветения 6—15 мая. Сроки созревания 7—14 августа. Возраст вступления в плодоношение 3 года. Долговечность растений около 21 года. Сорт самобесплодный, требует раннецветущего опылителя ('Красный Шар' или другие сорта сливы китайской). Урожайность выше средней, плодоношение не резко периодичное (6 неурожаев из 16 последних лет). Урожайность средняя за последние 16 лет составила 9 кг/дер. Повреждение побегов зимними морозами слабое, ветвей среднее. Повреждение цветковых почек зимними морозами и весенними заморозками слабое. Засухоустойчивость выше средней.

Относительно устойчив к болезням. Степень поражения:
 клястероспориозом — 0,
 плодовой гнилью — 1—2 балла,
 плодожоркой и тлёй — 2,5—3 балла.

К производству сорт пригоден, к интенсивному садоводству нет.

Примечания

Литература 
 

Скороплодная
Плодоводство в СССР